Tinelo ima više značenja:
 Tinelo (Latina)
 Tinelo (Padova)